Maribel Vilaplana (Muro d'Alcoi, 1975) és una periodista i presentadora de televisió valenciana.

Llicenciada en ciències de la informació i periodisme el 1998 per la Universitat CEU Cardenal Herrera, comença a treballar com a presentadora dels informatius Notícies 9 de Canal 9-TVV el 1999. De 2004 a 2009 presentà el magazine matinal de Canal 9 "Matí, matí" per tornar després als informatius del migdia fins al tancament de RTVV en 2013.

Referències

Enllaços externs 
 Web personal 
 Perfil a twitter

Periodistes valencians
Presentadors de televisió valencians
Murers de Muro d'Alcoi